Still Standing – serie televisiva statunitense
Still Standing – album di Monica
Still Standing – album dei Deadly Venoms
Still Standing – album degli Exile
Still Standing – album di Jason & the Scorchers
Still Standing EP – EP degli Yellowcard